Wareham si può riferire a:

Warehan – città del Dorset, Regno Unito
Wareham – comune della contea di Plymouth, Massachusetts, Stati Uniti d'America
Isola di Wareham – isola della regione di Qikiqtaaluk, Canada